Пятинское сельское поселение — муниципальное образование в Ромодановском районе Республики Мордовия.

Административный центр поселения — село Пятина.

История 
Образовано в 2005 году в границах сельсовета.

В июне 2020 года в состав сельского поселения включены населённые пункты упразднённого Малоберезниковского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входит 6 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Ромодановского района
Сельские поселения Мордовии